Lovedale ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lovedale (Florida)
 Lovedale (Pennsylvania)

in Indien:
 Lovedale (Indien)

in Namibia:
 Lovedale (Namibia)

ferner:
 der Lovedale Mission, einer ehemaligen Bildungsinstitution in der früheren Kapkolonie